Fred Jones (Scooby Doo), lik iz Scooby Dooa
Fred Jones (košarkaš), američki košarkaš